Les Metriorhynchinae (métriorhynchinés en français) forment une sous-famille éteinte de crocodyliformes métriorhynchoïdes carnivores, à long rostre, presque exclusivement marins.

Ils ont vécu du Jurassique moyen au Crétacé inférieur (du Callovien au Valanginien), soit il y a environ entre  et  millions d'années. Leurs fossiles ont été retrouvés en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.

Classification 
Les Metriorhynchinae sont définis par Mark T. Young et Marco B. de Andrade en 2009 comme le clade le plus inclusif, intégrant Metriorhynchus geoffroyii, mais pas Geosaurus giganteus, ce dernier appartenant à l'autre sous-famille de Metriorhynchidae, les Geosaurinae.

Au sein de la sous-famille des Metriorhynchinae, les genres Cricosaurus, Maledictosuchus et Rhacheosaurus sont regroupés dans la tribu des Rhacheosaurini, définie par Mark T. Young et ses collègues en 2011, comme le clade le plus inclusif regroupant Rhacheosaurus gracilis, mais ni Metriorhynchus geoffroyii, ni Gracilineustes leedsi.

Liste des genres 
  Gracilineustes
  Metriorhynchus
  Cricosaurus
  Maledictosuchus
  Rhacheosaurus

Cladogramme 
Le cladogramme ci-dessous reprend les résultats de l'analyse phylogénétique de Mark T. Young, Stephen L. Brusatte, Marcello Ruta et Marco Brandalise de Andrade avec les noms de clades établis par Young et ses collègues en 2011 :

Notes et références

Références taxinomiques 

Metriorhynchidae
Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Diapside du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1843